Gelber Fleck steht für:

 Gelber Fleck (Auge) (Macula lutea), eine anatomische Struktur im Auge mit der Stelle des schärfsten Sehens, der Sehgrube (Fovea centralis)
 Gelber Fleck (Symbol), ein Stigma aus gelbem Stoff, zu dessen Tragen die Juden des Mittelalters in vielen Ländern und Städten Europas und Arabiens gezwungen wurden